Krzemionki, Krzemionki Opatowskie – rezerwat archeologiczny, chroniący zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego, w województwie świętokrzyskim
 Krzemionki – wzgórze Grzbietu Tęczyńskiego
 Krzemionki Zakrzowskie – wzgórze w Krakowie
 Krzemionki Podgórskie, Krzemionki – wzgórze w Krakowie

 Kraków Krzemionki – dawny przystanek kolejowy, obecnie peron przystanku Kraków Podgórze
 Krzemionki – przystanek przystanek kolejowy w Bielsku-Białej

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Krzemionki – część wsi Ujazd w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Krzemionki – część wsi Chrosna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Krzemionki – przysiółek wsi Brzoskwinia w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Krzemionki – część wsi Krzyworzeka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Krzemionki – część wsi Kozy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Kozy